2 miejscowości w Polsce: 
 Rostkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Staroźreby 
 Rostkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Czernice Borowe

Zobacz też: Rostkowo-Orszymowice